Puchar Europy Mistrzyń Krajowych 1997 – 37. sezon Pucharu Europy Mistrzyń Krajowych rozgrywanego od 1960 roku, organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla żeńskich klubowych zespołów siatkarskich "starego kontynentu".

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

1. runda 

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

2. runda 

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa B 
Tabela

Wyniki

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Turniej finałowy 
 Parma

Półfinały 

|}

Mecz o 3. miejsce 

|}

Finał 

|}

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1996 w piłce siatkowej
1997 w piłce siatkowej
Puchar Europy Mistrzyń Krajowych siatkarek